QED může znamenat:
 Q.E.D. – zkratka důkazu v matematice
 kvantová elektrodynamika () – fyzikální teorie
 QED (divadelní hra) – hra o fyzikovi Richardu Feynmanovi
 QED (konference) - skeptická konference konaná v Manchesteru v Anglii
 QED (textový editor) – předchůdce editoru ed